Growl bezeichnet
 Growling, die Veränderung eines musikalischen Klanges ins Aggressive
 Growl (Software), eine Benachrichtigungssoftware für Mac OS X
 Growl (Band), eine ehemalige US-amerikanische Classic-Rock-Band